Lista obejmuje wszystkie systemy punktacji (łącznie z aktualnym) stosowane przez FIA do wyłonienia mistrza świata kierowców oraz mistrza świata konstruktorów Formuły 1.

Systemy punktacji 
Źródła:

Wyścig 

Kierowca, który ukończył 90% wyścigu uwzględniany jest w klasyfikacji – może dojść więc do sytuacji, że kierowca, który nie ukończył wyścigu zdobywa punkty. Jeśli wyścig zostanie przerwany i nie może zostać wznowiony, to w przypadku ukończenia 75% dystansu jako wynik wyścigu brana jest klasyfikacja z przedostatniego okrążenia i przyznawane są pełne punkty. Jeśli mniej niż 75% dystansu zostało przejechane, kierowcy są nagradzani połową punktów. W przypadku, gdy nie zostały ukończone dwa okrążenia, punkty nie są przyznawane.

Punkty zdobyte przez kierowcę sumowane są w ciągu sezonu i kierowca, który ostatecznie zdobędzie największą liczbę punktów, zostaje Mistrzem Świata. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kierowców zbierze tę samą liczbę punktów o mistrzostwie rozstrzyga liczba zwycięstw. Jeśli liczba zwycięstw nie jest rozstrzygająca, brane są pod uwagę drugie miejsca, jeśli ciągle nie ma rozstrzygnięcia trzecie i tak dalej.

Sprint kwalifikacyjny 

Od 2021 roku podczas wybranych Grand Prix odbywają się sprinty kwalifikacyjne, których wynik ustala pozycje startowe na starcie wyścigu. W pierwszym roku, punkty za sprint otrzymywała pierwsza trójka. Od 2022 roku punkty ma otrzymywać pierwsza ósemka.

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Formuła 1
Strony przeglądowe – sport